Duplje lahko pomeni:
 Duplje, naselje v občini Vipava,
 Spodnje Duplje, naselje v občini Naklo,
 Zgornje Duplje, naselje v občini Naklo.

Glej tudi 
 Dupeljne